Iaboni è un cognome Italiano presente principalmente nel Lazio, soprattutto presso il comune di Veroli, nella provincia di Frosinone.

Origine 
Non vi sono notizie certe riguardanti l'origine esatta del cognome Iaboni. Alcune ipotesi vengono riportate da siti internet specializzati in araldica e studi genealogici.
Altri pareri derivano dalla cultura popolare e da possibili correlazioni storico-etimologiche.

Ipotesi sull'origine 
 Il portale internet Cognomix, specializzato in cognomi e loro origine, ne ipotizza la provenienza dal nome Jacopo. Altro cognome simile per assonanza ed, in questo caso, radice, è il cognome Iacoboni, anch'esso diffuso soprattutto nel Lazio.

 Analizzando l'etimologia del cognome Iaboni, si ipotizza che questo possa essere formato dalle parole latine iam (già, digià, finora) + bonus (buono, benevolo, virtuoso, onesto), quest'ultima declinata nella forma del nominativo plurale boni. Ne deriverebbe il significato Già Buoni. In questo caso, altri cognomi associabili a tale etimologia potrebbero essere: Giamboni, Lamboni e Amboni.

Bibliografia 
 Dott. Vincenzo De Vit, Dissertazione sui Britanni e sui Cimbri, Boniardi - Pogliani, Milano, 1880-1881.
 Giovanni Adams, Storia della Gran Bretagna dai primi tempi sino a' dí nostri, Tipografia di Commercio, Milano, 1822.
 Gianfrancesco Masdèu, Opuscoli Lapidarj, all'interno degli Atti dell' Accademia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Tommaso Masi e Comp., Livorno, 1810.

Cognomi italiani